La Chasse royale peut désigner :
 La Chasse royale, un roman de Pierre Moinot publié en 1953 ;
 La Chasse royale, un film franco-tchécoslovaque de François Leterrier sorti en 1969 ;
 La Chasse royale, un film italo-tchécoslovaco-soviétique de Vitali Melnikov sorti en 1990 ;